śmierć – koniec życia
 śmierć – jako zdarzenie prawne

Sztuka i literatura:
 Śmierć – personifikacja śmierci
 Śmierć – jedna z kart tarota
 Śmierć – obraz Jacka Malczewskiego z roku 1902
 Śmierć – obraz Jacka Malczewskiego z roku 1917
 Śmierć (oryg. Smiert) – dramat Vladimira Nabokova, opublikowany w 1923 roku
 Śmierć – postać z cyklu powieściowego Świat DyskuInne:'
 Śmierć – marka angielskich papierosów
 „Śmierć” – polski pociąg pancerny
 Śmierć – rzeka na Białorusi, lewy dopływ Prypeci

Zobacz też 

 
 zgon